Die Basketball-Afrikameisterschaft der Damen 1990, die elfte Basketball-Afrikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 16. und 25. März 1990 in der tunesischen Hauptstadt Tunis statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Senegals, die zum sechsten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Zaire knapp geschlagen werden.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) zu je vier Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere der jeweiligen Gruppe genau einmal, sodass jede Mannschaft drei Spiele absolvierte (insgesamt wurden 12 Spiele absolviert). Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung 

Senegal und Zaire qualifizierten sich durch ihre Finalteilnahme für die Basketball-Weltmeisterschaft der Damen 1990 in Malaysia.

Weblinks 
 1990 African Championship for Women – Wettbewerbsseite im FIBA-Archiv ()
 Ergebnisse auf the-sports.org ()

1990
Afrikameisterschaft 1990
Afrikameisterschaft
Sportveranstaltung in Tunis
Frauenbasketballwettbewerb